Agulhas Negras, berg in de Braziliaanse gemeente Itatiaia
Agulhas Negras, plaats in de Braziliaanse gemeente Resende

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Academia Militar das Agulhas Negras, militaire academie in de Braziliaanse gemeente Resende